Miejscowości w Anglii:
 Highwood – miejscowość w hrabstwie Essex
 Highwood – miejscowość w hrabstwie Hampshire

Miejscowości w USA:
 Highwood – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Highwood – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Chouteau